Анатолий Артемьев:
 Артемьев, Анатолий Иванович (род. 1945) — заместитель губернатора Тульской области, депутат Государственной Думы.
 Артемьев, Анатолий Олегович (род. 1983) — казахстанский футболист. Примечания